Hanno partecipato 34 atlete; le primi 18 dopo il primo turno sono passate alle semifinali, mentre hanno disputato la finale le prime 12 tuffatrici con il miglior punteggio (dato dalla somma del primo turno e delle semifinali).

Medaglie

Risultati

Tuffi ai Giochi della XXVIII Olimpiade